HNF steht als Abkürzung für:

 Hauptnutzfläche, siehe Nutzungsfläche
 Heinz Nixdorf MuseumsForum, Computermuseum in Paderborn
 Hessesche Normalform, eine mathematische Gleichung
 Höherer Nachrichtenführer in der deutschen Wehrmacht
 Hydraziniumnitroformat, ein Salz mit gelb-oranger Farbe

Abkürzung